

Musica 
 All You Need Is Love – singolo dei Beatles del 1967, dall'album Magical Mystery Tour
 All You Need Is Love – singolo dei Justified Ancients of Mu Mu del 1987
 All You Need Is Love – album dei Canadian Brass del 1998
 All You Need Is Love – album dei Die Apokalyptischen Reiter del 2000

Televisione 
 Con o senza amore? (All you need is love) – episodio della prima stagione di Lolle